Fin del camino puede hacer referencia a:

 El episodio "Fin del camino" de la serie Thunderbirds.
 El episodio "Fin del camino" de la serie Prison Break.
 El episodio "Fin del camino" de la serie Mundo Pokémon.